Dieser Artikel behandelt die SV Ried bei Spielen im Europapokal seit 1996

Internationale Auftritte der SV Ried:

Europapokalstatistik
Ried, SV
Ried, SV